Пе́нни Ларо́к (; ) — канадская кёрлингистка.

В составе женской сборной Канады бронзовый призёр . .

Играла на позиции . Была скипом своей команды.

В 1989 введена в Зал славы канадского кёрлинга.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото  (), серебро ().
 : бронза (1998, 2006).

 Почётный приз за спортивное мастерство на  (см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award):  (в 1983 приз был назван в честь знаменитой в прошлом канадской кёрлингистки Ины Хансен).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Члены Зала славы канадского кёрлинга